В парному розряді жіночого тенісного турніру Croatian Bol Ladies Open 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Лаура Голарса і Магдалена Малеєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Сандра Чеккіні і Лаура Гарроне per walkover.

Сіяні пари 

 Сандра Чеккіні /  Лаура Гарроне (фінал)
 Гелен Келесі /  Андреа Стрнадова (півфінал)

 Лаура Голарса /  Магдалена Малеєва (чемпіонки)
 Ivana Jankovska /  Ева Меліхарова (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Croatian Bol Ladies Open